Перший зимовий похід
 Другий зимовий похід

Армія УНР